Липняк — невеликий липовий ліс.

Також в Україні є кілька географічних об'єктів з назвою Липняк:
 Липняк — село в Сумській області
 Липняк — зупинний пункт Південно-Західної залізниці

Див. також 
 Липняки